Die Saison 2013/14 der Volleyball-Bundesliga der Männer begann am 15. Oktober 2013 mit dem Spiel des Meisters Berlin Recycling Volleys gegen Pokalsieger Generali Haching (3:1) und endete am 7. Mai 2014. Deutscher Meister wurden zum sechsten Mal die Berlin Recycling Volleys.

Mannschaften 

In dieser Saison spielten folgende elf Mannschaften in der ersten Liga:

 Berlin Recycling Volleys
 RWE Volleys Bottrop
 TV Bühl
 VSG Coburg/Grub
 VC Dresden
 evivo Düren
 VfB Friedrichshafen
 Generali Haching
 Chemie Volley Mitteldeutschland
 Moerser SC
 TV Rottenburg

Als Titelverteidiger traten die Berlin Recycling Volleys an. Neu hinzugekommen waren die Aufsteiger VSG Coburg/Grub und RWE Volleys Bottrop. Das Juniorenteam VCO Berlin und Netzhoppers KW-Bestensee traten in der 2. Bundesliga an. Im Dezember 2013 wurde den RWE Volleys Bottrop die Bundesligalizenz entzogen, alle Spiele der Bottroper wurden annulliert.

Hauptrunde 
Die Spiele der Hauptrunde fanden zwischen dem 16. Oktober 2012 und dem 12. März 2014 statt. Die Männer-Bundesliga setzte sich in der Saison 2013/14 aus elf Mannschaften zusammen.
Die RWE Volleys Bottrop standen nach dem Lizenzentzug als einziger Absteiger fest.

Ergebnisse

Tabelle 
Ab der Saison 2013/14 galt für den Spielbetrieb des DVV eine neue Punkteregel: Für einen 3:0- oder einen 3:1-Sieg gab es drei Punkte, für einen 3:2-Sieg zwei Punkte, für eine 2:3-Niederlage einen Punkt und für eine 1:3- oder 0:3-Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit entschied zunächst die Anzahl der gewonnenen Spiele, dann der Satzquotient (Divisionsverfahren) und schließlich der Ballpunktquotient (Divisionsverfahren).

Play-offs 
Die Mannschaften der ersten sechs Plätze waren für die Play-offs qualifiziert. Die Mannschaften der Plätze sieben bis zehn spielten im Pre-Play-off die beiden letzten Plätze der Play-offs aus. Bis auf das Play-off-Finale und das Play-off-Halbfinale (Best-of-Five-Modus) wurden alle Spiele im Best-of-Three-Modus gespielt.

Pre-Play-offs

Play-offs

Spielstätten

Weblinks 
 Volleyball-Bundesliga Männer Archiv

2013/14
Volleyballsaison 2013/14